En Pologne, Radoszewice peut faire référence à : 

 Radoszewice, un village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Radoszewice, un village de la voïvodie de Łódź.